Marbles steht für:

 The Marbles, britisches Rockduo
 Marbles (Album), Musikalbum von Marillion

Marbles ist der Familienname folgender Personen:

 Jenna Marbles (* 1986), US-amerikanische Webvideoproduzentin

Siehe auch:

 Marble